

Patronymes 
 Haruhiko Sunagawa (1946-), peintre  et sculpteur japonais

Toponymes 
 Sunagawa, ville située dans la préfecture de Hokkaidō, au Japon